Карл Бе́ргман ( або ):

 Карл Бергман (фізіолог) (1814—1865), німецький анатом і фізіолог
 Карл Бергман (диригент) (1821—1876), німецький диригент
 Карл Бергман (державний секретар) (1874—1935), німецький банкір і дипломат
 Карл Бергман (видавець), німецький видавець та ЛГБТ-активіст
 Карл Рудольф Бергманн (1866—1939), німецький підприємець
 Карл Бергман (* 1987), шведський тенісист.
 Карл Йохан Бергман (* 1978), шведський біатлоніст